Jméno a příjmení John Davies nosí více osob:

 John Davies (překladatel) (1625–1693) – velšský překladatel
 John Cadvan Davies (1846–1923) – velšský básník
 John Davies (1938–2003) – novozélandský běžec středních tratí 
 John Price Davies (1862–1955) – velšský fotbalista
 John Cledwyn Davies (1869–1952) – velšský politik
 John Davies (kriketista) (1926–2005) – velšský kriketista
 John Davies (historik) (1938–2015) – velšský historik
 John Davies (plavec) (1929–2020) – australský plavec
 John Davies Cale (* 1942) – velšský hudebník
 John Rhys-Davies (* 1944) – velšský herec